Шарль Этьенн Луи Камю (; 25 августа 1699 — 2 февраля 1768) — французский математик.

Сын хирурга. В 1727 стал академиком, а в 1736—1737 вместе с Мопертюи и Клеро участвовал в экспедиции, снаряженной академией в Лапландию для градусного измерения под полярным кругом. Из сочинений Камю в своё время пользовались известностью «Traité sur les forces vives des corps en mouvement» (1728), «Traité d’Hydraulique» (1739) и «Eléments de Mécanique» (1751). Помимо этого, в «Comptes Rendus» Камю поместил несколько мемуаров по математике, астрономии и механике.

Член Лондонского королевского общества (1764).

Примечания

Ссылки
 
 

Математики Франции
Математики по алфавиту
Члены Французской академии наук
Члены Лондонского королевского общества